Santa Leocadia puede referirse a:

Religión 
 Santa Leocadia de Toledo (':w:en) virgen y mártir cristiana de la Hispania romana – Festividad: 9 de diciembre.

Edificios religiosos 
 Basílica de Santa Leocadia, 
 Iglesia de Santa Leocadia, 
 Capilla de Santa Leocadia, 
 Cripta de Santa Leocadia,

Divisiones admistrativas

en España

Santa Leocadia 

 Santa Leocadia (Lugo), parroquia del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Santa Leocadia (La Coruña), lugar de la parroquia de Loureda, municipio de Arteijo, provincia de La Coruña;
 Santa Leocadia (León), localidad del municipio de Toreno, provincia de León;
 Santa Leocadia (Navarra), localidad del concejo de Legasa, municipio de Bertizarana, Navarra;
 Santa Leocadia de Algama, municipio de la provincia de Gerona.

Santa Locaia 
 Santa Locaia (Lugo), lugar de la parroquia de Carballido, municipio de Lugo, provincia de Lugo;
 Santa Locaia (Orense), lugar de la parroquia de Mesón de Calvos, municipio de Taboadela, provincia de Orense;
 Santa Locaia (Pontevedra), lugar de la parroquia de Guillade, municipio de Ponteareas, provincia de Pontevedra;
Santa Locaia (Sober), localidad de la parroquia de Amandi, del municipio de Sober, provincia de Lugo;

Santa Llogaia 
 Santa Llogaia del Terri, localidad del municipio de Cornellá del Terri, provincia de Gerona;

Santa Llocaya 
 Santa Llocaya (Asturias), lugar de la parroquia de Lodeña, concejo de Piloña, Asturias.

Toponimia en otros idiomas 
 Santa Leocádia  (en portugués)
 Sainte-Léocadie (en francés)